Мадаваска — топоним.

 Мадаваска (приток Оттавы) — река в Канаде.
 Мадаваска (приток Сент-Джона) — река в Канаде.